John Skartveit (né en , entomologiste norvégien et pédagogue de formation.